Пирлесс (Peerless):

 Пирлесс — озеро в провинции Альберта в Канаде.
 Пирлесс — зенитный бронеавтомобиль Русской императорской армии, фирмы «Peerless».